Coronel Bogado puede referirse a:
 José Félix Bogado, militar independentista de Sudamérica;
 Coronel Bogado, localidad de la Argentina;
 Coronel Bogado, localidad del Paraguay.